TV Olsztyn – lokalna stacja telewizyjna nadająca swój program w Olsztynie w sieci kablowej Vectra.

W ramówce TV Olsztyn znajduje się przede wszystkim nadawany co godzinę dziennik informacyjny Flesz. Poza tym emitowane są programy publicystyczne, sportowe i motoryzacyjne.
Telewizja Olsztyn to również producent filmów i reklamy.

W 2009 r. TV Olsztyn zdobyła nominację do statuetki Kryształowego Ekranu w VI Edycji Konkursu dla Telewizji Lokalnych TO NAS DOTYCZY w dwóch kategoriach. W kategorii Audycja Telewizyjna Moja mała ojczyzna za film Napoleon w Jonkowie - rekonstrukcja bitwy oraz w kategorii Krótka forma telewizyjna - reportaż za film 700 lat Lidzbarka Warmińskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa TV Olsztyn

Media w Olsztynie
Olsztyn TV